meerdere plaatsen in Rusland, waaonder
 Koeba (Kabardië-Balkarië)
 Koeba (Dagestan)
meerdere rivieren in Rusland, waaronder
 Koeba (Wolga), een zijrivier van de Wolga
 Koeba (Serga), een zijrivier van de Serga
zie ook
 Quba